rękojeść, uchwyt, rączka;
 trzonek noża – środkowa część noża tokarskiego, strugarskiego lub dłutowniczego zakończona ostrzem;
 trzonek zaworu (trzpień zaworu, wrzeciono zaworu) – walcowa część zaworu (typu grzybkowego), na której końcu znajduje się grzybek zaworu;
 trzonek lampy – część lampy służąca do umocowania jej w oprawce i do połączenia z obwodem zasilającym. Zależnie od rodzaju połączenia rozróżnia się trzonki:
 bagnetowe,
 gwintowe (edisonowskie);

Biologia 
 trzonek – złączona z zarodnikiem część grzybni w postaci trzonka
 trzonek konidialny lub konidiofor – część grzybni wytwarzająca konidia służące do rozmnażania bezpłciowego.
 trzonek sporangialny (seta) – oś w sporoficie wątrobowców i niektórych mchów
 trzonek (skapus) – nasadowy człon czułków owadów
 trzonek (stylik) – grzbietowa część ciała kielichowatych służąca przytwierdzeniu do podłoża
 trzonek (stylik, pomostek, pedicel) – przewężenie za pierwszym segmentem odwłoka trzonkówek